Тринакс () — род древесных растений семейства , произрастающих Карибских островах. Родственные с ним роды Coccothrinax, Hemithrinax и Zombia. Цветки пальм этого рода мелкие, двуполые с короткими цветоножками.

В род входят три вида: эндемики Ямайки Thrinax excelsa и Thrinax parviflora, а также Thrinax radiata с более широким ареалом, включющим Большие Антильские острова, Багамские острова, южную Флориду, Мексику и Центральную Америку.

Таксономия 
В первом издании Genera Palmarum (1987) Натали Уль и Джон Дрансфилд поместили род Thrinax в подсемейство Coryphoideae, трибу Corypheae и подтрибу Thrinacinae. Последующий филогенетический анализ показал, что члены Thrinacinae в Старом и Новом Свете не имеют тесной связи, и, как следствие, Thrinax и родственные роды были перенесены в отдельную трибу Cryosophileae. В 2008 году Leucothrinax morrisii (ранее T. morrisii) был выделен из Thrinax после того, как филогенетические исследования показали, что его включение в Thrinax сделает этот род парафилетическим.

Виды

Примечания 

Пальмы
Флора Вест-Индии